Herrliche Zeiten steht für:

 Herrliche Zeiten (1950), deutscher Spielfilm von Erik Ode und Günter Neumann
 Herrliche Zeiten (2018), deutscher Spielfilm von Oskar Roehler

Siehe auch:
 Herrliche Zeiten im Spessart, deutscher Spielfilm von Kurt Hoffmann aus dem Jahr 1967